Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Virginia Ruzici 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Sylvia Hanika (semifinali)
 Virginia Ruzici (finale)
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)

 Anne Smith (primo turno)
 Regina Maršíková (semifinali)
 Assente
 Candy Reynolds (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1981